11-й чемпіонат СРСР із шахів проходив від 15 квітня до 16 травня 1939 року в Ленінграді.

Турнірна таблиця

Посилання 
 ChessPro ru Сергей Воронков - «ПОД КОЛЕСОМ СУДЬБЫ» 
 11th USSR Championship, Leningrad 1939
 

Чемпіонати СРСР із шахів
1939 у шахах‎
Квітень 1939
Травень 1939